Stati Uniti d'America
 Stannard – township della Contea di Ontonagon, Michigan
 Stannard – città della Contea di Caledonia, Vermont